Ли́ственный — топоним:
 Лиственный — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Лиственный — посёлок в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области.
 Лиственный — деревня в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Лиственный — посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Лиственный — ручей на полуострове Камчатка

См. также 
 Лиственный лес